Postacie:
 Tara – imię żeńskie
 Tara – bogini w mitologii indyjskiej
 Tara – bogini w mitologii polinezyjskiej
 Tārā – żeński bodhisattwa w buddyzmie tybetańskim
 Tara Patrick – aktorka pornograficzna

Toponimy:
 Tara – wzgórze w Irlandii, siedziba arcykrólów
 Tara – rzeka w Czarnogórze
 Tara – rzeka w Rosji
 Tara – miasto w Rosji
 Tara – miasto w Australii
 Tara – gaun wikas samiti w Nepalu w strefie Dhawalagiri w dystrykcie Baglung

Gminy w USA:
 Tara (ang. Tara Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Swift
 Tara (ang. Tara Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Traverse

Inne:
 tara – narzędzie do prania
 tara – waga opakowania
 Tara – statek do badań naukowych
 Tara – rodzaj roślin z podrodziny brezylkowych